El término venda puede significar:
 una venda médica, tira larga de gasa que sirve para sujetar los apósitos al cuerpo;
 una cinta o venda, distintivo que utilizaban los reyes a modo de corona;
 una venda, subdivisión territorial de las islas Pitiusas;
 el idioma venda, una lengua bantú;
 los vendos o vendas, un antiguo pueblo protoeslavo;
 la antigua república independiente de Venda, ahora integrada en Sudáfrica; o
  Venda un personaje ficticio perteneciente al Universo Marvel.

Enlaces externos